Лю́двиг Би́лер (Ludwig Bieler; 20 октября 1906, Вена — 2 мая 1981) — ирландский учёный австрийского происхождения. Доктор философии, профессор.

Член Ирландской королевской академии (1947), членкор Британской академии (1971).

Учился в университетах Вены, Тюбингена и Мюнхена. Степень доктора summa cum laude получил в 1929 году.

С 1936 года приват-доцент классики Венского университета.
В 1938 году бежал из нацистской Германии.

Преподавал в Национальном университете Ирландии.

Почётный доктор словесности Тринити-колледжа Дублина (1970). Также получил почётные докторские степени университетов Мюнхена (1972) и Глазго (1975).

В 1939 году женился на еврейке, сын и дочь.

Ссылки 
 German-speaking Exiles in Ireland 1933—1945 / Hermann Rasche
 Ludwig Bieler (1906-81) — Ricorso

Доктора философии
Члены Ирландской королевской академии
Члены-корреспонденты Британской академии
Почётные доктора Мюнхенского университета